

Кулиці — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Кулиці — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства